Holzlandbahn ist eine Marketingbezeichnung für die Kursbuchstrecke 565 in Deutschland. Die Verkehrslinie befährt zwei Bahnstrecken:

 Den Abschnitt Erfurt–Weimar der Bahnstrecke Halle–Bebra
 und die Bahnstrecke Weimar–Gera